Asjkenazische Joden, een Joodse bevolkingsgroep
 Vladimir Asjkenazi, Russisch pianist en dirigent